Hänni è vegetariano dall'età di 13 anni e vegano dall'età di 18.

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate ad aprile 2012.

Palmarès

Club

: 2002-03, 2005-06
: 2009-10, 2012-13

Note

Collegamenti esterni